Марк Юний Брут () — имя ряда древнеримских политиков, юристов, деятелей культуры:

 Марк Юний Брут (III—II века до н. э.) — консул 178 года до н. э.;
 Марк Юний Брут (II век до н. э.) — претор 140 года до н. э.;
 Марк Юний Брут (II век до н. э.) — профессиональный судебный обвинитель;
 Марк Юний Брут (II—I века до н. э.) — претор 88 года до н. э.;
 Марк Юний Брут (погиб в 77 году до н. э.) — народный трибун 83 года до н. э.;
 Марк Юний Брут (85—42 гг. до н. э.) — претор 44 года до н. э., известный в первую очередь как убийца Гая Юлия Цезаря.